Sven Broman kan syfta på följande personer:

* Sven Broman (1922–1998), svensk journalist
 Sven Broman (1923–1994), svensk sinolog